Тодоровський Валерій Петрович — російський сценарист, режисер, продюсер, актор.
 Гане Тодоровський — македонський поет, перекладач, есеїст, літературний критик та історик, публіцист.
 Тодоровський Петро Юхимович — український і російський кінооператор, кінорежисер, сценарист, композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист РРФСР, лауреат Державної премії Росії.
 Тадеуш Теодорович-Тодоровський — польський архітектор.